Zappone – cognome italiano
 Domenico Zappone – giornalista e scrittore italiano